Гней Манлий Вулзон (Gnaeus Manlius Vulso) е име на:

 Гней Манлий Вулзон (Гай), консулски военен трибун 379 пр.н.е.
 Гней Манлий Вулзон (консул 189 пр.н.е.)

Вижте също 
 Гней Манлий
 Гай Манлий